

9001–9100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9001 Slettebak ||  || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 9002 Gabrynowicz ||  || 23 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 9003 Ralphmilliken ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 9004 Peekaydee ||  || 22 out 1982 || Kitt Peak || G. Aldering || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 9005 Sidorova ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 9006 Voytkevych ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Phocaea || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 9007 James Bond ||  || 5 out 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 9008 Bohšternberk || 1984 BS || 27 jan 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 9009 Tirso ||  || 23 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 9010 Candelo ||  || 27 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 9011 Angelou || 1984 SU || 20 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 9012 Benner || 1984 UW || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 9013 Sansaturio ||  || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 9014 Svyatorichter ||  || 22 out 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 9015 Coe || 1985 VK || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 9016 Henrymoore || 1986 AE || 10 jan 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 9017 Babadzhanyan ||  || 2 out 1986 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 9018 Galache || 1987 JG || 5 mai 1987 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 9019 Eucommia ||  || 28 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 9020 Eucryphia ||  || 19 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 9021 Fagus ||  || 14 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 9022 Drake ||  || 14 ago 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=023 bgcolor=#88F2FF
| 9023 Mnesthus ||  || 10 set 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 9024 Gunnargraps ||  || 5 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 9025 Polanskey ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 9026 Denevi ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 9027 Graps ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 9028 Konrádbeneš ||  || 26 jan 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 9029 || 1989 GM || 6 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=030 bgcolor=#88F2FF
| 9030 ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 9031 ||  || 29 nov 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 9032 Tanakami ||  || 23 nov 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 9033 Kawane || 1990 AD || 4 jan 1990 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 9034 Oleyuria ||  || 26 ago 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 9035 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 9036 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 9037 ||  || 20 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 9038 Helensteel ||  || 12 nov 1990 || Siding Spring || D. I. Steel || Phocaea || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 9039 ||  || 16 nov 1990 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 9040 Flacourtia ||  || 18 jan 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 9041 Takane || 1991 CX || 9 fev 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 9042 ||  || 11 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 9043 ||  || 12 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || Ursula || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 9044 Kaoru || 1991 KA || 18 mai 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 9045 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 9046 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 9047 || 1991 QF || 30 ago 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 9048 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 9049 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 9050 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 9051 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 9052 Uhland ||  || 30 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 9053 Hamamelis ||  || 2 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 9054 Hippocastanum || 1991 YO || 30 dez 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 9055 Edvardsson ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 9056 Piskunov ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 9057 ||  || 24 abr 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=058 bgcolor=#FFD5EA
| 9058 || 1992 JB || 1 mai 1992 || Palomar || J. Alu, K. J. Lawrence || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 9059 Dumas || 1992 PJ || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 9060 Toyokawa || 1992 RM || 4 set 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 9061 ||  || 18 nov 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 9062 Ohnishi ||  || 27 nov 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 9063 Washi || 1992 YS || 17 dez 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 9064 Johndavies ||  || 21 jan 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 9065 ||  || 25 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 9066 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 9067 Katsuno || 1993 HR || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=068 bgcolor=#FFDAB5
| 9068 || 1993 OD || 16 jul 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 9069 Hovland || 1993 OV || 16 jul 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 9070 Ensab ||  || 23 jul 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 9071 Coudenberghe ||  || 19 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 9072 ||  || 12 set 1993 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 9073 Yoshinori || 1994 ER || 4 mar 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 9074 Yosukeyoshida || 1994 FZ || 31 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 9075 ||  || 14 abr 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 9076 Shinsaku || 1994 JT || 8 mai 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 9077 Ildo || 1994 NC || 3 jul 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 9078 ||  || 9 ago 1994 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 9079 Gesner ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 9080 Takayanagi || 1994 TP || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 9081 Hideakianno || 1994 VY || 3 nov 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Brangane || 
|-id=082 bgcolor=#FFDAB5
| 9082 Leonardmartin ||  || 4 nov 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 9083 Ramboehm ||  || 28 nov 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 9084 Achristou ||  || 3 fev 1995 || Siding Spring || D. J. Asher || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 9085 ||  || 24 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 9086 ||  || 20 set 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 9087 Neff ||  || 29 set 1995 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 9088 Maki ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 9089 ||  || 26 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 9090 Chirotenmondai ||  || 28 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 9091 Ishidatakaki || 1995 VK || 2 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 9092 Nanyang ||  || 4 nov 1995 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 9093 Sorada || 1995 WA || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 9094 Butsuen || 1995 WH || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 9095 ||  || 16 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 9096 Tamotsu ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 9097 Davidschlag ||  || 14 jan 1996 || Linz || Linz Obs. || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 9098 Toshihiko ||  || 27 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 9099 Kenjitanabe ||  || 6 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 9100 Tomohisa ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

9101–9200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9101 ||  || 3 dez 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 9102 Foglar ||  || 12 dez 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 9103 Komatsubara ||  || 14 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 9104 Matsuo || 1996 YB || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 9105 Matsumura || 1997 AU || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 9106 Yatagarasu ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 9107 Narukospa ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 9108 Toruyusa ||  || 9 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 9109 Yukomotizuki ||  || 9 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 9110 Choukai ||  || 13 jan 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 9111 Matarazzo ||  || 28 jan 1997 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 9112 Hatsulars ||  || 31 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 9113 ||  || 3 fev 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 9114 Hatakeyama ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 9115 Battisti || 1997 DG || 27 fev 1997 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 9116 Billhamilton ||  || 7 mar 1997 || Anderson Mesa || M. W. Buie || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 9117 Aude ||  || 27 mar 1997 || Martigues || D. Morata, S. Morata || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 9118 ||  || 5 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 9119 Georgpeuerbach || 1998 DT || 18 fev 1998 || Linz || Linz Obs. || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 9120 ||  || 22 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 9121 Stefanovalentini ||  || 24 fev 1998 || Colleverde || V. S. Casulli || Juno || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 9122 Hunten ||  || 22 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 9123 Yoshiko ||  || 24 mar 1998 || Gekko || T. Kagawa || Pallas || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 9124 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 9125 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 9126 Samcoulson ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 9127 Brucekoehn ||  || 30 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 9128 Takatumuzi ||  || 30 abr 1998 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 9129 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 9130 Galois ||  || 25 abr 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 9131 || 1998 JV || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 9132 Walteranderson || 2821 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 9133 d'Arrest || 3107 P-L || 25 set 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 9134 Encke || 4822 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 9135 Lacaille || 7609 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 9136 Lalande || 4886 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 9137 Remo || 2114 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 9138 Murdoch || 2280 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 9139 Barrylasker || 4180 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Chloris || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 9140 Deni || 4195 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 9141 Kapur || 5174 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=142 bgcolor=#88F2FF
| 9142 Rhesus || 5191 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 9143 Burkhead || 1955 SF || 16 set 1955 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 9144 Hollisjohnson ||  || 25 out 1955 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 9145 Shustov ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 9146 Tulikov ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 9147 Kourakuen ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 9148 Boriszaitsev ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 9149 ||  || 12 out 1977 || Zimmerwald || P. Wild || Phocaea || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 9150 Zavolokin ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 9151 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 9152 Combe ||  || 1 nov 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 9153 Chikurinji ||  || 30 out 1981 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || Phocaea || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 9154 Kolʹtsovo ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Brangane || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 9155 Verkhodanov ||  || 18 set 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 9156 Malanin ||  || 15 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 9157 ||  || 2 set 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 9158 Platè || 1984 MR || 25 jun 1984 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 9159 McDonnell ||  || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 9160 ||  || 28 out 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 9161 Beaufort ||  || 26 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=162 bgcolor=#FFD5EA
| 9162 Kwiila || 1987 OA || 29 jul 1987 || Palomar || J. E. Mueller || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 9163 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 9164 Colbert || 1987 SQ || 19 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 9165 Raup ||  || 27 set 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 9166 ||  || 21 set 1987 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 9167 Kharkiv ||  || 18 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 9168 Sarov ||  || 18 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 9169 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 9170 ||  || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 9171 Carolyndiane ||  || 4 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=172 bgcolor=#FFD5EA
| 9172 Abhramu || 1989 OB || 29 jul 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 9173 ||  || 4 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 9174 ||  || 27 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 9175 Graun ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 9176 Struchkova ||  || 15 nov 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 9177 || 1990 YA || 18 dez 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 9178 Momoyo || 1991 DU || 23 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 9179 Satchmo ||  || 13 mar 1991 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || Brangane || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 9180 Samsagan || 1991 GQ || 8 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 9181 ||  || 14 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 9182 ||  || 8 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 9183 || 1991 OW || 18 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 9184 Vasilij ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 9185 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 9186 Fumikotsukimoto ||  || 7 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 9187 Walterkröll ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 9188 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 9189 Hölderlin ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 9190 Masako ||  || 4 nov 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 9191 Hokuto || 1991 XU || 13 dez 1991 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 9192 ||  || 14 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 9193 Geoffreycopland ||  || 10 mar 1992 || Siding Spring || D. I. Steel || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 9194 Ananoff ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 9195 ||  || 26 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 9196 Sukagawa ||  || 27 nov 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 9197 Endo ||  || 24 nov 1992 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 9198 Sasagamine ||  || 25 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 9199 ||  || 25 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 9200 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|}

9201–9300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 9201 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=202 bgcolor=#FFD5EA
| 9202 || 1993 PB || 13 ago 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 9203 Myrtus ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 9204 Mörike ||  || 4 ago 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 9205 Eddywally ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 9206 Yanaikeizo || 1994 RQ || 1 set 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 9207 Petersmith ||  || 29 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 9208 Takanotoshi ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 9209 ||  || 25 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 9210 ||  || 27 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 9211 Neese ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 9212 Kanamaru ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 9213 ||  || 21 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 9214 ||  || 21 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 9215 Taiyonoto ||  || 28 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 9216 Masuzawa || 1995 VS || 1 nov 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 9217 Kitagawa || 1995 WN || 16 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 9218 Ishiikazuo ||  || 20 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 9219 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 9220 Yoshidayama ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 9221 Wuliangyong ||  || 2 dez 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 9222 Chubey || 1995 YM || 19 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 9223 Leifandersson ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 9224 Železný || 1996 AE || 10 jan 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 9225 Daiki || 1996 AU || 10 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 9226 Arimahiroshi ||  || 12 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 9227 Ashida ||  || 26 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 9228 Nakahiroshi ||  || 11 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 9229 Matsuda ||  || 20 fev 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 9230 Yasuda ||  || 29 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 9231 Shimaken ||  || 29 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 9232 Miretti ||  || 31 jan 1997 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 9233 Itagijun ||  || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 9234 Matsumototaku ||  || 3 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 9235 Shimanamikaido ||  || 9 fev 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 9236 Obermair ||  || 12 mar 1997 || Linz || E. Meyer || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 9237 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 9238 Yavapai ||  || 28 abr 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 9239 van Riebeeck ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 9240 Nassau ||  || 31 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 9241 Rosfranklin ||  || 10 ago 1997 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 9242 Olea ||  || 6 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 9243 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 9244 Višnjan ||  || 21 abr 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević, P. Radovan || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 9245 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 9246 Niemeyer ||  || 25 abr 1998 || La Silla || E. W. Elst || Chloris || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 9247 ||  || 23 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 9248 Sauer || 4593 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 9249 Yen || 4606 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 9250 Chamberlin || 4643 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 9251 Harch || 4896 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 9252 Goddard || 9058 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 9253 Oberth || 1171 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 9254 Shunkai || 2151 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 9255 Inoutadataka || 3174 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 9256 Tsukamoto || 1324 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 9257 Kunisuke || 1552 T-2 || 24 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 9258 Johnpauljones || 2137 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 9259 Janvanparadijs || 2189 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 9260 Edwardolson ||  || 8 out 1953 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 9261 Peggythomson ||  || 8 out 1953 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 9262 Bordovitsyna || 1973 RF || 6 set 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 9263 Khariton ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 9264 || 1978 OQ || 28 jul 1978 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 9265 Ekman ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 9266 Holger ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 9267 Lokrume ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 9268 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 9269 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 9270 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 9271 Trimble ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 9272 Liseleje || 1979 KQ || 19 mai 1979 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 9273 Schloerb ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 9274 Amylovell ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 9275 Persson ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || Brangane || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 9276 Timgrove ||  || 13 set 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 9277 Togashi ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 9278 ||  || 7 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 9279 Seager ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 9280 Stevenjoy ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 9281 Weryk ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 9282 Lucylim ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 9283 Martinelvis ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 9284 Juansanchez ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 9285 Le Corre ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 9286 Patricktaylor ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 9287 Klima ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 9288 Santos-Sanz ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 9289 Balau ||  || 26 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 9290 || 1981 TT || 6 out 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 9291 Alanburdick || 1982 QO || 17 ago 1982 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || Brangane || 
|-id=292 bgcolor=#FFDAB5
| 9292 ||  || 16 out 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 9293 Kamogata ||  || 13 dez 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 9294 || 1983 EV || 10 mar 1983 || Anderson Mesa || E. Barr || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 9295 Donaldyoung ||  || 2 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 9296 ||  || 5 set 1983 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 9297 Marchuk || 1984 MP || 25 jun 1984 || Nauchnij || T. M. Smirnova || Phocaea || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 9298 Geake || 1985 JM || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Pallas || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 9299 Vinceteri ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 9300 Johannes || 1985 PS || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|}

9301–9400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9301 ||  || 10 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 9302 ||  || 12 out 1985 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 9303 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 9304 ||  || 1 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 9305 Hazard ||  || 7 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 9306 Pittosporum || 1987 CG || 2 fev 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 9307 Regiomontanus || 1987 QS || 21 ago 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 9308 Randyrose ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 9309 Platanus ||  || 20 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 9310 ||  || 18 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 9311 ||  || 25 out 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 9312 ||  || 15 nov 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 9313 Protea ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 9314 ||  || 19 fev 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 9315 Weigel ||  || 13 ago 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 9316 Rhamnus ||  || 12 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 9317 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 9318 ||  || 6 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 9319 Hartzell ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 9320 ||  || 11 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 9321 Alexkonopliv || 1989 AK || 5 jan 1989 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 9322 Lindenau ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 9323 Hirohisasato ||  || 11 fev 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 9324 ||  || 7 fev 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 9325 Stonehenge ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 9326 Ruta ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 9327 Duerbeck ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 9328 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 9329 Nikolaimedtner || 1990 EO || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 9330 ||  || 3 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 9331 Fannyhensel ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 9332 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 9333 Hiraimasa ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 9334 Moesta ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 9335 ||  || 10 jan 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 9336 Altenburg ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 9337 ||  || 17 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 9338 ||  || 25 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 9339 Kimnovak ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 9340 Williamholden ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || Themis || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 9341 Gracekelly ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 9342 Carygrant ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 9343 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 9344 Klopstock ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 9345 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 9346 Fernandel ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 9347 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 9348 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 9349 Lucas || 1991 SX || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 9350 Waseda ||  || 13 out 1991 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 9351 Neumayer ||  || 2 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 9352 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 9353 ||  || 9 nov 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 9354 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 9355 ||  || 5 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 9356 Elineke || 1991 YV || 30 dez 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 9357 Venezuela ||  || 11 jan 1992 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 9358 Fårö ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 9359 Fleringe ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 9360 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 9361 ||  || 3 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 9362 Miyajima ||  || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 9363 || 1992 GR || 3 abr 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 9364 Clusius ||  || 23 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 9365 Chinesewilson ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 9366 ||  || 17 nov 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 9367 ||  || 30 jan 1993 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 9368 Esashi ||  || 26 jan 1993 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 9369 ||  || 20 fev 1993 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || Chloris || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 9370 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 9371 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 9372 Vamlingbo ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 9373 Hamra ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 9374 Sundre ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 9375 Omodaka || 1993 HK || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 9376 Thionville ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 9377 Metz ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 9378 Nancy-Lorraine ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 9379 Dijon ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 9380 Mâcon ||  || 17 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 9381 Lyon ||  || 15 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 9382 Mihonoseki ||  || 11 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 9383 Montélimar ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 9384 Aransio ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 9385 Avignon ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 9386 Hitomi ||  || 5 dez 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 9387 Tweedledee || 1994 CA || 2 fev 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 9388 Takeno ||  || 10 mar 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 9389 Condillac ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 9390 ||  || 12 jul 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 9391 Slee ||  || 14 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 9392 Cavaillon ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 9393 Apta ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 9394 Manosque ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 9395 Saint Michel ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 9396 Yamaneakisato || 1994 QT || 17 ago 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 9397 Lombardi || 1994 RJ || 6 set 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 9398 Bidelman ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 9399 Pesch ||  || 29 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#FFD5EA
| 9400 ||  || 9 out 1994 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|}

9401–9500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 9401 ||  || 13 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 9402 ||  || 25 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 9403 Sanduleak ||  || 31 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 9404 ||  || 26 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 9405 Johnratje ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 9406 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 9407 Kimuranaoto ||  || 28 nov 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 9408 Haseakira || 1995 BC || 20 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 9409 Kanpuzan ||  || 25 jan 1995 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 9410 ||  || 26 jan 1995 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 9411 Hitomiyamoto || 1995 CF || 1 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 9412 ||  || 4 abr 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 9413 Eichendorff ||  || 21 set 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 9414 Masamimurakami ||  || 25 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 9415 Yujiokimura || 1995 VE || 1 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 9416 Miyahara || 1995 WS || 17 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 9417 Jujiishii || 1995 WU || 17 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 9418 Mayumi ||  || 18 nov 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 9419 Keikochaki || 1995 XS || 12 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 9420 Dewar ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 9421 Violilla ||  || 24 dez 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 9422 Kuboniwa ||  || 13 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Mitidika || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 9423 Abt ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 9424 Hiroshinishiyama || 1996 BN || 16 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Mitidika || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 9425 Marconcini ||  || 14 fev 1996 || Asiago || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 9426 Aliante ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 9427 Righini ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || Brangane || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 9428 Angelalouise ||  || 26 fev 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 9429 Poreč ||  || 14 mar 1996 || Observatório Višnjan || Višnjan Obs. || — || 
|-id=430 bgcolor=#88F2FF
| 9430 Erichthonios ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=431 bgcolor=#88F2FF
| 9431 ||  || 12 ago 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || Vesta || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 9432 Iba || 1997 CQ || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 9433 ||  || 3 fev 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 9434 Bokusen ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 9435 Odafukashi ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 9436 Shudo || 1997 EB || 1 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 9437 Hironari ||  || 4 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 9438 Satie ||  || 5 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 9439 ||  || 10 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 9440 ||  || 29 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 9441 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 9442 ||  || 2 abr 1997 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 9443 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 9444 || 1997 JA || 1 mai 1997 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 9445 Charpentier ||  || 8 mai 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 9446 Cicero ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 9447 Julesbordet ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 9448 Donaldavies ||  || 5 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 9449 Petrbondy ||  || 4 nov 1997 || Ondřejov || L. Kotková || Brangane || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 9450 ||  || 19 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 9451 ||  || 20 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 9452 Rogerpeeters ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 9453 Mallorca ||  || 19 mar 1998 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || Brangane || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 9454 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 9455 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 9456 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 9457 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 9458 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 9459 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 9460 McGlynn ||  || 29 abr 1998 || Haleakalā || NEAT || Phocaea || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 9461 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 9462 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 9463 Criscione ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 9464 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 9465 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 9466 Shishir ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 9467 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 9468 Brewer ||  || 1 jun 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 9469 Shashank ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 9470 Jussieu ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 9471 Ostend ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 9472 Bruges ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 9473 Ghent ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 9474 Cassadrury ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 9475 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 9476 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 9477 Kefennell ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 9478 Caldeyro || 2148 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 9479 Madresplazamayo || 2175 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 9480 Inti || 2553 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 9481 Menchú || 2559 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 9482 Rubéndarío || 4065 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 9483 Chagas || 4121 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 9484 Wanambi || 4590 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 9485 Uluru || 6108 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 9486 Utemorrah || 6130 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 9487 Kupe || 7633 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 9488 Huia || 9523 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 9489 Tanemahuta || 1146 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 9490 Gosemeijer || 1181 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 9491 Thooft || 1205 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 9492 Veltman || 2066 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 9493 Enescu || 3100 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 9494 Donici || 3212 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 9495 Eminescu || 4177 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 9496 Ockels || 4260 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 9497 Dwingeloo || 1001 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 9498 Westerbork || 1197 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 9499 Excalibur || 1269 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 9500 Camelot || 1281 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|}

9501–9600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 9501 Ywain || 2071 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 9502 Gaimar || 2075 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 9503 Agrawain || 2180 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 9504 Lionel || 2224 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 9505 Lohengrin || 4131 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 9506 Telramund || 5200 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 9507 Gottfried || 5447 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 9508 Titurel || 3395 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 9509 Amfortas || 3453 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 9510 Gurnemanz || 5022 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 9511 Klingsor || 5051 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 9512 Feijunlong || 1966 CM || 13 fev 1966 || Nanking || Purple Mountain Obs. || Phocaea || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 9513 || 1971 UN || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 9514 Deineka ||  || 27 set 1973 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 9515 Dubner ||  || 5 set 1975 || El Leoncito || M. R. Cesco || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 9516 Inasan ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 9517 Niehaisheng ||  || 3 nov 1977 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 9518 Robbynaish || 1978 GA || 7 abr 1978 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 9519 ||  || 6 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 9520 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 9521 Martinhoffmann ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 9522 Schlichting || 1981 DS || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 9523 Torino ||  || 5 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 9524 O'Rourke ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 9525 Amandasickafoose ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 9526 Billmckinnon ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 9527 ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 9528 Küppers ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 9529 Protopapa ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 9530 Kelleymichael ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 9531 Jean-Luc || 1981 QK || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 9532 Abramenko ||  || 7 set 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 9533 Aleksejleonov ||  || 28 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 9534 || 1981 TP || 4 out 1981 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 9535 Plitchenko ||  || 22 out 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 9536 Statler ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 9537 Nolan || 1982 BM || 18 jan 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 9538 ||  || 20 out 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 9539 Prishvin ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 9540 Mikhalkov ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 9541 Magri || 1983 CH || 11 fev 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 9542 Eryan ||  || 12 out 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 9543 Nitra ||  || 4 dez 1983 || Piszkéstető || M. Antal || Brangane || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 9544 Scottbirney || 1984 EL || 1 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 9545 Petrovedomosti || 1984 MQ || 25 jun 1984 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 9546 ||  || 22 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 9547 || 1985 AE || 15 jan 1985 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 9548 Fortran || 1985 CN || 13 fev 1985 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 9549 Akplatonov ||  || 19 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 9550 Victorblanco ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=551 bgcolor=#FFDAB5
| 9551 Kazi || 1985 UJ || 20 out 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 9552 || 1985 UY || 24 out 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 9553 Colas ||  || 17 out 1985 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 9554 Dumont || 1985 XA || 13 dez 1985 || Caussols || R. Chemin || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 9555 Frejakocha || 1986 GC || 2 abr 1986 || Brorfelde || Copenhagen Obs. || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 9556 Gaywray || 1986 GF || 8 abr 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 9557 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 9558 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 9559 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 9560 Anguita || 1987 EQ || 3 mar 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 9561 van Eyck ||  || 19 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 9562 Memling || 1987 RG || 1 set 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 9563 Kitty ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=564 bgcolor=#FFDAB5
| 9564 Jeffwynn ||  || 26 set 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 9565 Tikhonov ||  || 18 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 9566 Rykhlova ||  || 18 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 9567 Surgut ||  || 22 out 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 9568 ||  || 13 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 9569 Quintenmatsijs ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 9570 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 9571 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=572 bgcolor=#FFDAB5
| 9572 ||  || 8 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 9573 Matsumotomas || 1988 UC || 16 out 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 9574 Taku ||  || 5 dez 1988 || Kiso || T. Nakamura || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 9575 ||  || 29 jan 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 9576 van der Weyden ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 9577 Gropius ||  || 2 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 9578 Klyazma ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 9579 Passchendaele ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 9580 Tarumi ||  || 4 out 1989 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 9581 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 9582 ||  || 3 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 9583 ||  || 28 abr 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 9584 Louchheim ||  || 25 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 9585 ||  || 28 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 9586 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 9587 Bonpland ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 9588 Quesnay ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 9589 Deridder ||  || 21 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=590 bgcolor=#88F2FF
| 9590 ||  || 21 fev 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 9591 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 9592 Clairaut ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 9593 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 9594 Garstang || 1991 RG || 4 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 9595 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 9596 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 9597 || 1991 UF || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 9598 || 1991 UQ || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 9599 Onotomoko ||  || 29 out 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 9600 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

9601–9700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9601 ||  || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 9602 Oya ||  || 31 out 1991 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 9603 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 9604 Bellevanzuylen || 1991 YW || 30 dez 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 9605 ||  || 11 jan 1992 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 9606 || 1992 BZ || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 9607 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 9608 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 9609 Ponomarevalya ||  || 26 ago 1992 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Brangane || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 9610 Vischer || 1992 RQ || 2 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 9611 Anouck ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 9612 Belgorod ||  || 4 set 1992 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 9613 ||  || 26 jan 1993 || Kitt Peak || T. J. Balonek || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 9614 Cuvier ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 9615 Hemerijckx ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 9616 ||  || 21 mar 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 9617 Grahamchapman ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 9618 Johncleese ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 9619 Terrygilliam ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 9620 Ericidle ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 9621 Michaelpalin ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 9622 Terryjones ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 9623 Karlsson ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 9624 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 9625 || 1993 HF || 16 abr 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 9626 Stanley ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 9627 ||  || 15 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 9628 Sendaiotsuna ||  || 16 jul 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 9629 Servet ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 9630 Castellion ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 9631 Hubertreeves ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 9632 Sudo ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 9633 Cotur ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 9634 || 1993 XB || 4 dez 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 9635 || 1993 XS || 9 dez 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 9636 || 1993 YO || 17 dez 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 9637 Perryrose ||  || 9 ago 1994 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 9638 Fuchs ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Chloris || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 9639 Scherer ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 9640 Lippens ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 9641 Demaziere ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 9642 Takatahiro || 1994 RU || 1 set 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 9643 || 1994 RX || 2 set 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 9644 ||  || 26 nov 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 9645 Grünewald ||  || 5 jan 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 9646 || 1995 BV || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 9647 ||  || 27 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 9648 Gotouhideo ||  || 30 out 1995 || Kashihara || F. Uto || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 9649 Junfukue || 1995 XG || 2 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 9650 Okadaira || 1995 YG || 17 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 9651 Arii-SooHoo || 1996 AJ || 7 jan 1996 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 9652 ||  || 12 jan 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 9653 ||  || 13 jan 1996 || Oohira || T. Urata || Phocaea || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 9654 Seitennokai ||  || 13 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Chloris || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 9655 Yaburanger ||  || 11 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 9656 ||  || 23 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 9657 Učka ||  || 24 fev 1996 || Observatório Višnjan || K. Korlević, D. Matković || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 9658 Imabari ||  || 28 fev 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 9659 || 1996 EJ || 10 mar 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 9660 ||  || 22 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 9661 Hohmann ||  || 18 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 9662 Frankhubbard || 1996 GS || 12 abr 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 9663 Zwin ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 9664 Brueghel ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 9665 Inastronoviny || 1996 LA || 5 jun 1996 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 9666 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 9667 Amastrinc ||  || 29 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 9668 Tianyahaijiao || 1997 LN || 3 jun 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 9669 Symmetria ||  || 8 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 9670 Magni ||  || 10 jul 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini || Brangane || 
|-id=671 bgcolor=#FFDAB5
| 9671 Hemera ||  || 5 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 9672 Rosenbergerezek ||  || 5 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 9673 Kunishimakoto ||  || 25 out 1997 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 9674 Slovenija ||  || 23 ago 1998 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 9675 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 9676 Eijkman || 2023 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 9677 Gowlandhopkins || 2532 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 9678 van der Meer || 2584 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 9679 Crutzen || 2600 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 9680 Molina || 3557 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 9681 Sherwoodrowland || 4069 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 9682 Gravesande || 4073 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 9683 Rambaldo || 4099 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 9684 Olieslagers || 4113 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 9685 Korteweg || 4247 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 9686 Keesom || 4604 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 9687 Uhlenbeck || 4614 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 9688 Goudsmit || 4665 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 9689 Freudenthal || 4831 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 9690 Houtgast || 6039 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 9691 Zwaan || 6053 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 9692 Kuperus || 6354 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 9693 Bleeker || 6547 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=694 bgcolor=#88F2FF
| 9694 Lycomedes || 6581 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 9695 Johnheise || 6583 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 9696 Jaffe || 6628 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 9697 Louwman || 1295 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Maria || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 9698 Idzerda || 2205 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 9699 Baumhauer || 3036 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 9700 Paech || 3058 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|}

9701–9800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9701 Mak || 1157 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 9702 Tomvandijk || 2108 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 9703 Sussenbach || 3146 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 9704 Georgebeekman || 5469 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 9705 Drummen || 3137 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 9706 Bouma || 3176 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 9707 Petruskoning || 3226 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 9708 Gouka || 4140 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 9709 Chrisnell || 5192 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 9710 ||  || 9 nov 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 9711 Želetava || 1972 PA || 7 ago 1972 || Zimmerwald || P. Wild, I. Baueršíma || Brangane || 
|-id=712 bgcolor=#88F2FF
| 9712 Nauplius ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=713 bgcolor=#88F2FF
| 9713 Oceax ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 9714 ||  || 1 jun 1975 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 9715 Paolotanga ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 9716 Severina || 1975 UE || 27 out 1975 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 9717 Lyudvasilia ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 9718 Gerbefremov ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 9719 Yakage ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 9720 Ulfbirgitta ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 9721 Doty || 1980 GB || 14 abr 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 9722 Levi-Montalcini || 1981 EZ || 4 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 9723 Binyang ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 9724 Villanueva ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 9725 Wainscoat ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 9726 Verbiscer ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 9727 Skrutskie ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 9728 Videen ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 9729 || 1981 RQ || 7 set 1981 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 9730 || 1982 FA || 23 mar 1982 || Mount Lemmon || M. L. Sitko, W. A. Stein || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 9731 ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 9732 Juchnovski ||  || 24 set 1984 || Smolyan || V. G. Shkodrov, V. G. Ivanova || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 9733 Valtikhonov ||  || 19 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 9734 ||  || 12 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 9735 || 1986 JD || 2 mai 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 9736 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 9737 Dudarova ||  || 29 set 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 9738 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || Phocaea || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 9739 Powell ||  || 26 set 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker || Juno || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 9740 ||  || 23 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 9741 Solokhin ||  || 22 out 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 9742 Worpswede ||  || 26 nov 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 9743 Tohru || 1988 GD || 8 abr 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 9744 Nielsen || 1988 JW || 9 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 9745 Shinkenwada || 1988 VY || 2 nov 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 9746 Kazukoichikawa ||  || 7 nov 1988 || Yatsugatake || Y. Kushida, M. Inoue || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 9747 || 1989 AT || 4 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 9748 van Ostaijen ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 9749 Van den Eijnde ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 9750 ||  || 8 jul 1989 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 9751 Kadota || 1990 QM || 20 ago 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 9752 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 9753 ||  || 28 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 9754 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 9755 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 9756 Ezaki ||  || 12 fev 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 9757 Felixdejager ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 9758 Dainty ||  || 13 abr 1991 || Siding Spring || D. I. Steel || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 9759 ||  || 12 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 9760 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 9761 Krautter ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 9762 Hermannhesse ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 9763 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 9764 Morgenstern ||  || 30 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 9765 || 1991 XZ || 14 dez 1991 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 9766 Bradbury ||  || 24 fev 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#B88A00
| 9767 Midsomer Norton ||  || 10 mar 1992 || Siding Spring || D. I. Steel || Pallas || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 9768 Stephenmaran ||  || 5 abr 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 9769 Nautilus ||  || 24 fev 1993 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 9770 Discovery || 1993 EE || 1 mar 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 9771 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 9772 || 1993 MB || 16 jun 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=773 bgcolor=#FFDAB5
| 9773 ||  || 23 jun 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 9774 Annjudge || 1993 NO || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 9775 Joeferguson ||  || 19 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 9776 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 9777 Enterprise || 1994 OB || 31 jul 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 9778 Isabelallende ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 9779 ||  || 1 set 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 9780 Bandersnatch || 1994 SB || 25 set 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 9781 Jubjubbird ||  || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 9782 Edo || 1994 WM || 25 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 9783 Tensho-kan ||  || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 9784 Yotsubashi ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 9785 Senjikan ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 9786 Gakutensoku || 1995 BB || 19 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 9787 ||  || 27 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 9788 Yagami ||  || 11 mar 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 9789 ||  || 4 abr 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=790 bgcolor=#88F2FF
| 9790 ||  || 25 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 9791 Kamiyakurai ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 9792 Nonodakesan ||  || 23 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 9793 Torvalds ||  || 16 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 9794 ||  || 25 mar 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 9795 Deprez ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 9796 Robotti || 1996 HW || 19 abr 1996 || Sormano || F. Manca, P. Chiavenna || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 9797 Raes ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 9798 || 1996 JK || 8 mai 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=799 bgcolor=#88F2FF
| 9799 || 1996 RJ || 8 set 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || Vesta || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 9800 Shigetoshi ||  || 4 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

9801–9900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 9801 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 9802 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 9803 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 9804 Shrikulkarni || 1997 NU || 1 jul 1997 || Wise || E. O. Ofek || Phocaea || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 9805 || 1997 NZ || 1 jul 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 9806 ||  || 10 jul 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=807 bgcolor=#88F2FF
| 9807 ||  || 27 set 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Vesta || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 9808 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 9809 Jimdarwin ||  || 13 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 9810 Elanfiller ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 9811 Cavadore || 1998 ST || 16 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 9812 Danco ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 9813 Rozgaj ||  || 13 out 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 9814 Ivobenko ||  || 23 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 9815 Mariakirch || 2079 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 9816 von Matt || 2643 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=817 bgcolor=#88F2FF
| 9817 Thersander || 6540 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=818 bgcolor=#88F2FF
| 9818 Eurymachos || 6591 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 9819 Sangerhausen || 2172 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 9820 Hempel || 3064 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 9821 Gitakresáková || 4033 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 9822 Hajduková || 4114 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 9823 Annantalová || 4271 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 9824 Marylea || 3033 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 9825 Oetken || 1214 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 9826 Ehrenfreund || 2114 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 9827 ||  || 8 out 1958 || Flagstaff || Lowell Obs. || — || 
|-id=828 bgcolor=#88F2FF
| 9828 Antimachos || 1973 SS || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 9829 Murillo ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Pallas || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 9830 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 9831 Simongreen || 1979 QZ || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 9832 Xiaobinwang ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 9833 Rilke ||  || 21 fev 1982 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 9834 Kirsanov ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Brangane || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 9835 || 1984 UD || 17 out 1984 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 9836 Aarseth || 1985 TU || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 9837 Jerryhorow ||  || 12 jan 1986 || Anderson Mesa || I. Horowitz || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 9838 Falz-Fein ||  || 4 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 9839 Crabbegat ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 9840 ||  || 8 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 9841 Mašek || 1988 UT || 18 out 1988 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 9842 Funakoshi ||  || 15 jan 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 9843 Braidwood ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 9844 Otani ||  || 23 nov 1989 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 9845 Okamuraosamu ||  || 27 mar 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 9846 ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 9847 ||  || 25 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 9848 Yugra ||  || 26 ago 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 9849 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 9850 ||  || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 9851 Sakamoto ||  || 24 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 9852 Gora || 1990 YX || 24 dez 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 9853 ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 9854 Karlheinz ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 9855 || 1991 CU || 7 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=856 bgcolor=#FFD5EA
| 9856 || 1991 EE || 13 mar 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#88F2FF
| 9857 || 1991 EN || 10 mar 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Vesta || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 9858 ||  || 18 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 9859 Van Lierde ||  || 3 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 9860 Archaeopteryx ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 9861 Jahreiss ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 9862 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 9863 Reichardt ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 9864 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 9865 Akiraohta ||  || 3 out 1991 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 9866 Kanaimitsuo ||  || 15 out 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 9867 || 1991 VM || 3 nov 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 9868 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 9869 Yadoumaru ||  || 9 fev 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 9870 Maehata || 1992 DA || 24 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 9871 Jeon ||  || 28 fev 1992 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 9872 Solf ||  || 27 fev 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 9873 || 1992 GH || 9 abr 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 9874 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 9875 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 9876 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 9877 ||  || 18 set 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 9878 Sostero || 1994 FQ || 17 mar 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 9879 Mammuthus ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 9880 Stegosaurus ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=881 bgcolor=#FFDAB5
| 9881 || 1994 SE || 25 set 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 9882 Stallman ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 9883 ||  || 8 out 1994 || Camarillo || J. E. Rogers || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 9884 Příbram ||  || 12 out 1994 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || Mitidika || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 9885 Linux ||  || 12 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 9886 Aoyagi ||  || 8 nov 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 9887 Ashikaga || 1995 AH || 2 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 9888 || 1995 CD || 1 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 9889 ||  || 28 mar 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 9890 ||  || 20 set 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 9891 Stephensmith ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 9892 ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 9893 ||  || 12 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 9894 ||  || 23 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 9895 ||  || 27 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 9896 ||  || 22 jan 1996 || Socorro || Lincoln Lab ETS || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 9897 Malerba ||  || 14 fev 1996 || Asiago || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 9898 Yoshiro || 1996 DF || 18 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 9899 || 1996 EH || 12 mar 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 9900 Llull ||  || 13 jun 1997 || Majorca || M. Blasco || — || 
|}

9901–10000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 9901 || 1997 NV || 1 jul 1997 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 9902 Kirkpatrick || 1997 NY || 3 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 9903 Leonhardt ||  || 4 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 9904 Mauratombelli ||  || 29 jul 1997 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 9905 Tiziano || 4611 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 9906 Tintoretto || 6523 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=907 bgcolor=#88F2FF
| 9907 Oileus || 6541 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 9908 Aue || 2140 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 9909 Eschenbach || 4355 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 9910 Vogelweide || 3181 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 9911 Quantz || 4129 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 9912 Donizetti || 2078 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 9913 Humperdinck || 4071 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 9914 Obukhova ||  || 28 out 1976 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 9915 Potanin ||  || 8 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 9916 Kibirev ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 9917 Keynes || 1979 MK || 26 jun 1979 || Cerro El Roble || C. Torres || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 9918 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Ursula || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 9919 Undset ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 9920 Bagnulo ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 9921 Rubincam ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 9922 Catcheller ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 9923 Ronaldthiel ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 9924 Corrigan ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 9925 Juliehoskin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 9926 Desch ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 9927 Tyutchev ||  || 3 out 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 9928 ||  || 16 nov 1981 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 9929 McConnell ||  || 24 fev 1982 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 9930 Billburrows || 1984 CP || 5 fev 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 9931 Herbhauptman || 1985 HH || 18 abr 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 9932 Kopylov ||  || 23 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 9933 Alekseev ||  || 19 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 9934 Caccioppoli || 1985 UC || 20 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 9935 ||  || 4 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 9936 Al-Biruni ||  || 8 ago 1986 || Smolyan || E. W. Elst, V. G. Ivanova || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 9937 Triceratops ||  || 17 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 9938 Kretlow || 1988 KA || 18 mai 1988 || La Silla || W. Landgraf || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 9939 || 1988 VK || 3 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 9940 ||  || 11 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 9941 Iguanodon ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 9942 ||  || 8 out 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 9943 Bizan ||  || 29 out 1989 || Tokushima || M. Iwamoto, T. Furuta || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 9944 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 9945 Karinaxavier || 1990 KX || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 9946 ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 9947 Takaishuji || 1990 QB || 17 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 9948 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 9949 Brontosaurus ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=950 bgcolor=#FFD5EA
| 9950 ESA || 1990 VB || 8 nov 1990 || Caussols || C. Pollas || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 9951 Tyrannosaurus ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 9952 || 1991 AK || 9 jan 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 9953 || 1991 EB || 7 mar 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 9954 Brachiosaurus ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 9955 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 9956 Castellaz ||  || 5 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 9957 Raffaellosanti ||  || 6 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 9958 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 9959 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 9960 Sekine ||  || 4 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 9961 || 1991 XK || 4 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 9962 Pfau ||  || 28 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 9963 Sandage || 1992 AN || 9 jan 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 9964 Hideyonoguchi ||  || 13 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 9965 GNU ||  || 5 mar 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 9966 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 9967 Awanoyumi ||  || 31 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 9968 Serpe ||  || 4 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=969 bgcolor=#FFDAB5
| 9969 Braille || 1992 KD || 27 mai 1992 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 9970 ||  || 26 set 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 9971 Ishihara || 1993 HS || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 9972 Minoruoda || 1993 KQ || 26 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 9973 Szpilman ||  || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 9974 Brody ||  || 19 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 9975 Takimotokoso ||  || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 9976 || 1993 TQ || 9 out 1993 || Hidaka || S. Shirai, S. Hayakawa || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 9977 Kentakunimoto || 1994 AH || 2 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 9978 ||  || 7 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 9979 || 1994 VT || 3 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 9980 ||  || 31 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 9981 Kudo ||  || 31 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 9982 || 1995 CH || 1 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 9983 Rickfienberg || 1995 DA || 19 fev 1995 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 9984 Gregbryant || 1996 HT || 18 abr 1996 || Macquarie || R. H. McNaught, J. B. Child || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 9985 Akiko || 1996 JF || 12 mai 1996 || Yatsuka || R. H. McNaught, H. Abe || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 9986 Hirokun || 1996 NX || 12 jul 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 9987 Peano ||  || 29 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 9988 Erictemplebell ||  || 9 set 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 9989 ||  || 27 set 1997 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 9990 Niiyaeki ||  || 30 set 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 9991 Anezka ||  || 5 out 1997 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=992 bgcolor=#FFDAB5
| 9992 ||  || 8 out 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 9993 Kumamoto ||  || 6 nov 1997 || Kumamoto || J. Kobayashi || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 9994 Grotius || 4028 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 9995 Alouette || 4805 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 9996 ANS || 9070 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 9997 COBE || 1217 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 9998 ISO || 1293 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 9999 Wiles || 4196 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 10000 Myriostos || 1951 SY || 30 set 1951 || Palomar || A. G. Wilson || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000) (IAU Minor Planet Center)

009